Плавальний басейн — гідротехнічна споруда, призначена для занять різними видами спорту та власного дозвілля.
 Водозбірний басейн — частина земної поверхні та товщі ґрунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму.
 Басейн річки — частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему).
 Водойма — штучна або природна (морська, озерна);
 У тектоніці — велика за розмірами структура синклінальної будови і субовальної форми (синонім терміна синекліза, западина) з певним типом корисних копалин.
 Океанський басейн
 У геології — здебільшого тектонічного походження западина, яка заповнена осадовими породами і містить поклади корисних копалин, наприклад, Донецький кам'яновугільний басейн, Криворізький залізорудний басейн, Підмосковний вугільний басейн тощо.
 Басейн у сенсі геоморфології — це самостійне заглиблення в земній корі, яке знаходиться вище або нижче рівня моря і часто не має відтоку; воно знаходиться або на поверхні землі (поверхні суші), або на дні моря.
 Імпактний басейн — великий метеоритний кратер складної будови.
 Повітряний басейн — маси повітря над якою-небудь територією.
 Фірновий басейн — напівкругле розширення у вигляді амфітеатру у верхів'ї відрогу, який заповнений фірном, що є областю живлення долинного льодовика.
 Басейн корисної копалини — замкнена область безперервного або майже безперервного поширення пластових осадових корисних копалин, пов'язаних з певною формацією гірських порід.
 «Басейн» () — художній фільм режисера Жака Дере, Франція.
 «Басейн» () — фільм 2003 року французького режисера Франсуа Озона.

Див. також 
 Хауз (споруда)

Джерела 
 lingvo.ua
 Басейн гімназії ДІАЛОГ м. Києва

Посилання